Herrentag steht für:

 Tag des Herrn, siehe Sonntag
 Vatertag (regional)

Siehe auch: